Lluís Dalmau, een gotisch kunstschilder
Adrián Dalmau, Spaans voetballer
Dalmau (India), een plaats in India